Craigsville puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:

Craigsville (Virginia).
Craigsville (Virginia Occidental).